Seznam občin departmaja Dordogne zajema 557 občin.

(CAP) Communauté d'agglomération Périgourdine, ustanovljena leta 2000.

Dordogne